Pater Sergius steht für:

 Vater Sergej, Erzählung von Lew Tolstoi, 1890 entstanden, 1911 veröffentlicht
 Pater Sergius (1917), russisches Stummfilmdrama von Jakow Protasanow (1918)